Le Grand-Pressigny, commune française d'Indre-et-Loire, limitrophe du Petit-Pressigny
 Le Petit-Pressigny, commune française d'Indre-et-Loire, limitrophe du Grand-Pressigny
 Pressigny, commune française de la Haute-Marne
 Pressigny, commune française des Deux-Sèvres
 Château du Grand-Pressigny, dominant la commune du même nom, en Indre-et-Loire

Voir aussi 
Pressigny-les-Pins, commune française du Loiret